Piñor puede referirse a:
 Piñor, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Piñor (Ames), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.